«Vivir la vida» - «Viva la vida» - puede referirse a:

 Ikigai
 Vivir la vida (Viver a Vida) (2009), telenovela brasileña.
 Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), álbum de Coldplay.
 Viva la vida (2008), canción de Coldplay.
 Frida Kahlo Viva la Vida (1998), monólogo por Humberto Robles.
 Vivir su vida (Vivre sa vie) (1962), película francesa dirigida por Jean-Luc Godard.